Goddyn est un patronyme porté notamment par :
Régis Goddyn, écrivain français
Sylvie Goddyn, député européen